Niemcy:
 Buttstädt - miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda
 Buttstädt - stacja kolejowa w Buttstädt
 Buttstädt - dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda